Будия ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Алькаррия. Занимает площадь 66,10 км². Население — 229 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

Население

Известные уроженцы 
 Саэс, Виктор Дамиан (1776–1839) – первый премьер-министр Испании.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Budia

Муниципалитеты Гвадалахары